Мейва:
 Мейва — посёлок в Японии, находящийся в уезде Ора префектуры Гумма.
 Мейва — посёлок в Японии, находящийся в уезде Таки префектуры Миэ.